Cebollada puede referirse a:
 El nombre común de la planta Asphodelus fistulosus.
 El nombre común de la planta Globularia alypum.
Un plato típico valenciano de la Ribera Baixa, Cebollada.